EC 135 peut faire référence à :
 l'hélicoptère EC135 d'Eurocopter.
 l'avion EC-135 de Boeing.